Otter est un mot allemand, anglais et néerlandais pour désigner une loutre. Le nom Otter peut lui faire référence à :

Toponymes
Otter, une municipalité allemande dans l'arrondissement de Harburg dans le land de Basse-Saxe;
Otter Lake, une municipalité de village du Québec; 
Île Otter, une petite île d'Alaska;
Le lac Otter et le lac Little Otter, deux lacs de Californie.

Patronymes
Butch Otter (ou Clement Leroy Otter, né en 1942), homme politique américain et gouverneur républicain de l'Idaho
William Dillon Otter (1843-1929), militaire canadien

Aviation
De Havilland Canada DHC-3 Otter, un avion utilitaire monomoteur à hélice
De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, un avion utilitaire bimoteur à turbopropulseurs

Voir aussi
 De Otter, un moulin d'Amsterdam
 Anne Sofie von Otter (née en 1955), une chanteuse d'opéra suédoise;
 Göran von Otter (1907 - 1988), un diplomate suédois à Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale et père d'Anne Sofie von Otter.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme